Ла Ондонада има више значења:

 Ла Ондонада (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ондонада (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ондонада (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику